Un poussin, le petit de tout oiseau. Ce terme dériverait du latin  qui signifie jeune poulet. Il continue à désigner plus particulièrement le petit de la poule domestique.
 Le poussin d'un jour est le poussin vendu pour la production de poules pondeuses ou de viande, produit industriellement.
 Le poussin de caille est un caractère unilitère en hiéroglyphe égyptien.

Patronyme 
Poussin est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre chronologique) :
 Thomas Poussin, architecte français du  ;  
 Nicolas Poussin (1594-1665), peintre français ;
 Pierre-Charles Poussin (1819-1904), peintre français ;
 Gérald Poussin (1946-), artiste suisse ;
 Maïté Poussin (1956-), championne de rallycross ;
 Alexandre Poussin (1970-), écrivain-voyageur français ;
 Jean-Luc Poussin (1970-), athlète français ;
 Sonia Poussin (1972-), écrivain-voyageur français ;
 Théodore Poussin, héros d'une série de bande dessinée de Frank Le Gall ;
 Famille de La Vallée Poussin, ancienne famille noble belge ;

Art et culture 

 Poussins et poussines, de jeunes sportifs d'environ 9 ou , les limites d'âge variant d'un sport à l'autre, voir Catégorie (sports) ;
 Blaise, le poussin masqué, un personnage d'album pour enfants de Claude Ponti ;
 La marouette poussin, un oiseau ;
 Poussin, un des deux personnages principaux de la bande dessinée Poussin et Poussif ;
 Poussin, une couleur jaune ;
 Rue Poussin (Paris).
 Buste de Nicolas Poussin, sculpture de Nicolas Poussin

Notes 

Homonymie de patronyme
Vocabulaire sportif